Артюгинский сельсовет - сельское поселение в Богучанском районе Красноярского края.

Административный центр - посёлок Артюгино.

Население

Состав сельского поселения

Местное самоуправление 
 Артюгинский сельский Совет депутатов
Дата избрания: 04.03.2012. Срок полномочий: 4 года

 Глава муниципального образования
 Попова Татьяна Леонидовна. Дата избрания: 26.01.2008. Срок полномочий: 4 года

Примечания 

Муниципальные образования Богучанского района
Сельские поселения Красноярского края